Bartoszek ist der Familienname folgender Personen:

 Danuta Bartoszek (* 1961), kanadische Marathonläuferin
 Maciej Bartoszek (* 1977), polnischer Fußballmanager 

Siehe auch:
 Bartoschek